Hlinka bezeichnet:

 die Gemeinde Hlinka (Tschechien) („Glemkau“)
 die Hlinka-Partei, inoffizielle Kurzform der klerikal-nationalistischen Slowakischen Volkspartei Hlinkas (1905–1945)
 die Hlinka-Garde (Hlinkova garda), paramilitärische Wehrorganisation in der Slowakei 1938–1945
 die Hlinka-Jugend (Hlinkova mládež), Jugendbewegung der Hlinka-Partei 1938–1945

Hlinka ist der Familienname folgender Personen:
 
 Andrej Hlinka (1864–1938), slowakischer katholischer Priester und Politiker
 Ivan Hlinka (1950–2004), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer
 Janka Hlinka (* 1995), US-amerikanisch-slowakische Eishockeyspielerin und -trainerin 
 Jaroslav Hlinka (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler 
 Martin Hlinka (* 1976), slowakischer Eishockeyspieler
 Miroslav Hlinka (1972–2014), slowakischer Eishockeyspieler
 Peter Hlinka (* 1978), slowakischer Fußballspieler